Svenska mästerskapet i futsal 2015 spelades 14 januari 2014–15 februari, 2015. Detta var den 10:e gången turneringen spelades sedan starten 2006.

Resultat

Kvalomgång

Regionalt kvalspel

Reg.grupp 1 Häggenås

Reg.grupp 2 Borlänge

Reg.grupp 3 Hammarö

Reg.grupp 4 Vimmerby

Slutspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser 

2015
Sport i Sverige 2015
Futsalåret 2015